Но́сик — фамилия.
 Носик, Александр Валерьевич (род. 1971) — российский актёр и телеведущий, сын В. Б. Носика.
 Носик, Антон Борисович (1966—2017) — российский журналист, деятель интернета, сын Б. М. Носика.
 Носик, Борис Михайлович (1931—2015) — русский писатель, драматург и переводчик, журналист.
 Носик, Валерий Бенедиктович (1940—1995) — российский актёр.
 Носик, Михаил Иванович (род. 1947) — заслуженный штурман-испытатель СССР.
 Носик, Владимир Бенедиктович (род. 1948) — российский актёр, брат В. Б. Носика.
 Носик, Тимофей Владимирович (1978—2002) — продюсер, пропал без вести в Кармадонском ущелье в группе Бодрова-младшего, сын В. Б. Носика.
 Носик, Трофим Афанасьевич (1874—?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Екатеринославской губернии.